Угольная — топоним:

Населённые пункты 
 Угольная — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Угольная — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Угольная — станция Дальневосточной железной дороги в Приморском крае

Реки 
 Угольная (приток Кумы) — в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае.
 Угольная (приток Улуюла) — в Томской области.
 Угольная — приток Фатьянихи в Красноярском крае.
 Угольная (река, впадает в Берингово море) — на Чукотке.

См. также 
 Угольная рыба